Єрки — селище міського типу, Черкаська область, Катеринопільський район
 Єрки — село, Полтавська область, Миргородський район